Geografia:
 La localitat estatunidenca de Galveston (Texas) amb vora de 50.000 habitants, situada a l'estat de Texas
 La localitat estatunidenca de Galveston (Indiana) amb vora de 1.500 habitants, situada a l'estat d'Indiana
 Història: La batalla de Galveston, part de la Guerra de Secessió
 Cinema: Galveston (2018), pel·lícula dirigida per Mélanie Daurent i protagonitzada per Ben Foster i Elle Fanning

Vegeu també 
 Huracà de Galveston